Галушкин, Василий:
 Галушкин, Василий Иванович (род. 1954) — государственный деятель, депутат Государственной думы третьего и четвертого созывов.
 Галушкин, Василий Максимович (1925—1979) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.